Juniorvärldsmästerskapet i ishockey 2019 var det 43:e Juniorvärldsmästerskapet i ishockey. Toppdivisionen spelades i Vancouver och Victoria i Kanada under perioden 26 december 2018–5 januari 2019. JVM i de lägre divisionerna spelades på andra platser och under andra tidpunkter.

Toppdivisionen 
Topdivisionen var den högsta divisionen i JVM 2019 och spelades i Vancouver och Victoria i Kanada den 26 december 2018–5 januari 2019.

Deltagande lag 
Tio lag var kvalificerade för spel i toppdivisionen 2019 utifrån resultatet i juniorvärldsmästerskapet i ishockey 2018.

Arenor

Gruppspel 
 De fyra bäst placerade lagen i respektive grupp gick vidare till kvartsfinalerna.
 De sist placerade lagen i respektive grupp mötte varandra i nedflyttningsmatcher till division I A.

Grupp A

Grupp B

Nedflyttningsmatcher

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Division I A 
Division I A var den näst högsta divisionen i JVM 2019. Matcherna spelades i Füssen i Tyskland 9–15 december 2018.

Deltagande lag 
 (Nedflyttat från toppdivisionen)
 
 
 
 
 (Uppflyttat från division I B)

Tabell

Division I B 
Division I B var den tredje högsta divisionen i JVM 2019. Matcherna spelades i Tychy i Polen 8–14 december 2018.

Deltagande lag 
 (Nedflyttat från division I A) 
 
 
 
 
 (Uppflyttat från division II A)

Tabell

Division II A 
Division II A var den fjärde högsta divisionen i JVM 2019. Matcherna spelades i Tallinn i Estland 13–19 januari 2019.

Deltagande lag 
 (Nedflyttat från division I B) 
 
 
 
 
 (Uppflyttat från division II B)

Tabell

Division II B 
Division II B var den femte högsta divisionen i JVM 2019. Matcherna spelades i Zagreb i Kroatien 15–21 januari 2019.

Deltagande lag 
 (Nedflyttat från division II A) 
 
 
 
 
 (Uppflyttat från division III)

Tabell

Division III 
Division III var den sjätte högsta divisionen i JVM 2019. Matcherna spelades i Reykjavik på Island 14–20 januari 2019.

Deltagande lag 
 (Nedflyttat från division II B)

Gruppspel

Slutspel

Referenser

Externa länkar 
Mästerskapets webbsida

2018 i Kanada
2019 i Kanada
Internationella ishockeytävlingar i Kanada
Ishockeysäsongen 2018/2019
Sportevenemang i Vancouver
2019
Vancouver under 2000-talet